Лига чемпионов АФК 2023/2024 — 42-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 21-й под названием Лига чемпионов АФК. 

Этот розыгрыш будет первым с сезона 2002/03, который пройдёт по системе «осень-весна».

Победитель примет участие в Клубном чемпионате мира 2024, а также квалифицируется в следующий розыгрыш турнира, в стадию раунда плей-офф квалификации, в случае если не пройдёт на турнир через национальный чемпионат.

Это будет последний розыгрыш, в котором примут участие 40 клубов. Со следующего сезона турнир сократится до 24 команд.

Формат 
Турнир начинается с первого предварительного раунда, затем идёт второй предварительный раунд, раунд плей-офф и после групповой этап.
Весь турнир строго распределён на две зоны: Запад и Восток. Команды распределяются согласно рейтингу за пять лет:

Расписание
Расписание турнира выглядит следующим образом.

Команды

Примечания 

Лига чемпионов АФК